Albert Lorey Groll (1866-1952), peintre américain,
 Henriette Gröll (1906-1996), peintre française,
  (1979-), réalisateur autrichien,
 Josef Groll (1813-1887), maître-brasseur allemand, 
  (1925-2007), égyptologue et linguiste israélienne.

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme germanique